

Aziende 
 JAC Motors – casa automobilistica cinese fondata nel 1964 ad Hefei.

Sigle 
 Jahrbuch für Antike und Christentum

Codici 
 JAC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jackson Hole (Wyoming) (Stati Uniti)
 jac – codice ISO 639-3 della lingua jacalteca